Paul Grande ist der Name folgender Personen:
* Paul de Grande (* 1950), belgischer Kunstsammler und Antiquitätenhändler, Spezialgebiet Innenausstattung
 Paul Grande (NS-Opfer) (Paul Gerhard Grande; 1913–1984), deutscher KZ-Häftling und Zeuge im 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

Siehe auch:
 Pau Grande